Henrik Knudsen er navnet på flere personer:

 Henrik Knudsen Gyldenstierne (f. 1540) (1540-1592) – en dansk admiral
 Henrik Knudsen (født 1964) (1964-) – en dansk Elvis-fan fra Randers
 Henrik Knudsen (født 1982) (1982-) – en dansk håndboldspiller fra Haderslev